Nas (rapper), Amerikaans rapper
Network-attached storage, een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is
Nationaal Arbeids-Secretariaat, radicaal-linkse koepelorganisatie van Nederlandse vakbonden
Nas (Griekenland), een plaats op Ikaria, Griekenland
Nås, plaats in de gemeente Vansbro, Zweden

Zie ook 
Näs (doorverwijspagina)